Кубок наслідного принца Катару 2017 — 23-й розіграш турніру. Матчі відбулися з 20 по 29 квітня 2017 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2016—17. Титул переможця змагання виборов Ас-Садд, котрий з рахунком 2:1 переміг у фіналі Аль-Джаїш.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2016-17.

 Чемпіон — «Ад-Духаїль»
 Віце-чемпіон — «Ас-Садд»
 Бронзовий призер — «Ар-Райян»
 4 місце — «Аль-Джаїш»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase
 Кубок наслідного принца Катару на qsl.qa

2017
Катар
Квітень 2017
2017 у катарському спорті